Krasimir – prenome bulgaro
 Krasimir – frazione di Dălgopol